A búcsú Wolfgang Staudte 1960-as német-francia filmje
 A búcsú Jan Schütte 2000-es német filmje
 A búcsú Lulu Wang 2019-es amerikai filmje